Подгородинский, Валерий Васильевич (род. 1939) — заместитель художественного руководителя Малого театра.
 Подгородинский, Владимир Иванович (род. 1949) — режиссёр-постановщик музыкального театра.
 Подгородинский, Глеб Валерьевич (род. 1972) — актёр театра и кино, артист Малого театра